Jägersee ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Jägersee, See in Salzburg, Österreich
 Jägersee bei Feucht, See bei Nürnberg, Bayern, Deutschland
 Jägersee, einer der Seeoner Seen bei Neubichl, Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Jägersee, ein früherer deutscher Name von Przerośl Gołdapska, Dorf in Ermland-Masuren, Polen